KONČAR Group — хорватская корпорация, работающая в области электричества, энергии и транспортного машиностроения.

История 
Компания была основана в 1921 году под именем Электра, являлась значительным производителем электродвигателей.
Современное название компания получила после Второй мировой в честь Раде Кончара - югославского хорватского партизана, расстрелянного итальянцами в 1942 в Шибенике.

Собственники 
Торги акциями компании проводят на Загребской фондовой бирже, всего 2.572.119 акций..
Акционеры:
 Хорватский почтовый банк (Капитальный фонд) 28,17%
 Хорватский пенсионный фонд 14,96%
 Хорватский приватизационный фонд 10,12%
 Дом Холдинг 7,39%
 Остальные акционеры 39,6%

Продукция

Энергетика 
Гидроэлектростанции, трансформаторные подстанции, тепловые электростанции, аппараты высокого напряжения.

Трамваи 

Трамваи выпускаются совместным предприятием Končar и TŽV Gredelj — Crotram. 
Хоть и компании имеют равные доли, Gredelj производит только 13% от стоимости трамвая, производя только кузов, Končar занимается общим проектированием, электрооборудованием, электроникой и окончательной сборкой.

Электропоезда 
 
Электропоезда с пониженным уровнем пола производятся также совместно с , официально поставщиком является Končar.

Электровозы 
В настоящее время проводится модернизация ранее производимых электровозов Končar и других производителей.

Другая продукция в области транспорта 
Кончар производит электротяговые подстанции, оборудование для железнодорожных переездов, сигнальные устройства, проводит модернизацию электровозов

Электрооборудование вне сферы транспорта 
Гидрогенераторы, генераторы для мелких ГЭС, турбогенераторы, судовые и стационарные дизель генераторы, синхронные машины, различные асинхронные двигатели, трансформаторы, аппараты среднего и низкого напряжения, бытовое оборудование (плиты, водонагреватели и пр).

Кейтеринговое оборудование 
Термическое оборудование для приготовления пищи, оборудование для сервировки пищи, охлаждающее оборудование, судовое оборудование, оборудование особого назначения, посудомоечные машины.

Остальные товары 
Металлические конструкции, технологическое оборудование (инструменты для обработки листа, инструменты для литья под давлением и в кокиль, инструменты для снятия заусенцев)

Примечания 

Экономика Хорватии
Компании Хорватии